Faron est un nom propre.

Prénom 

Faron est un prénom désuet, fêté le 28 octobre. Il peut aussi s'orthographier Pharon.

Faron

Pharon

Saint chrétien 

 Faron de Meaux, évêque de Meaux, mort en 669, fêté le 28 octobre

Autre personnalité désignée par ce nom 

 Faron ou Farron, favori du roi franc de Cambrai Ragnacaire, vers 500

Patronyme 

 Joseph Faron (1819-1891), général français (général de division de l'infanterie de Marine) :  il fut un des acteurs versaillais contre la Commune de Paris ;
 Olivier Faron (1959-), professeur des universités ;
 Pierre Aristide Faron, gouverneur de La Réunion et de l'Inde française.

Toponyme 

 mont Faron, un sommet calcaire surplombant la ville de Toulon, en France.

Référence

Homonymie de prénom